Park był jedną z konkurencji skateboardingu rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Konkurencja była rozegrana w dniu 5 sierpnia 2021 r. w Ariake Urban Sports Park.

Format zawodów 
Każda z 20 zawodniczek (podzielonych na 4 grupy) w eliminacjach (półfinałach) wykonywał trzy 45 sekundowe przejazdy. Najlepszy wynik z trzech przejazdów decydował o pozycji zawodniczki. Do finału awansowało 8 najlepszych zawodniczek. W finale każda zawodniczka wykonywała 3 przejazdy - najlepszy wynik decydował o zajętym miejscu.

Wyniki

Eliminacje

Finał

Bibliografia 
 
 

Skateboarding na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020